Issjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Issjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (76,5 ha)
Lilla Issjön, sjö i Härryda kommun,  (3,4 ha)
Stora Issjön, sjö i Härryda kommun,  (18,5 ha)
Issjön, Uppland, sjö i Vallentuna kommun,  (15,8 ha)
Issjön, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (6,08 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn